La Copa Hopman 2010 corresponde a la 22.ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 8 equipos en total, representando a Alemania, Australia, España, Estados Unidos, Kazajistán, Reino Unido, Rumania y Rusia. 

La competencia comenzó el 2 de enero de 2010 en el Burswood Entertainment Complex de Perth, Australia.

Preclasificación 

  – Samantha Stosur / Lleyton Hewitt
  – Elena Dementieva / Igor Andreev
  – Laura Robson / Andy Murray
  – María José Martínez Sánchez / Tommy Robredo

<ol start=5>
 – Sabine Lisicki / Philipp Kohlschreiber
 – Sorana Cîrstea / Victor Hanescu 
 – Melanie Oudin / John Isner
 – Yaroslava Shvédova / Andrey Golubev

Grupo A

Tabla de posiciones

Australia vs. Rumania

España vs. Estados Unidos

Australia vs. Estados Unidos

España vs. Rumania

España vs. Australia

Rumania vs. Estados Unidos

Grupo B

Tabla de posiciones

Rusia vs. Alemania

Gran Bretaña vs. Kazajistán

Gran Bretaña vs. Alemania

Rusia vs. Kazajistán

Rusia vs. Gran Bretaña

Alemania vs. Kazajistán

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 2010